
Улень (в верховье Большой Улень) — река, правый приток реки Харатас, протекает по Усть-Абаканскому району Хакасии. Длина 58 км (с Большим Уленем), площадь бассейна 1100 км².

Образуется у подножья Батенёвского кряжа (высота 900—1000 м над ур. м.). Протекает по низкогорной территории через сосново-лиственничные и березовые леса. В среднем течении долина широкая, пойма заболочена. Горная река (падение 300 м, уклон 6 м/км). Имеет 6 лев. притоков (общей длиной более 120 км), 3 правых притока (общей длиной более 25 км) первого порядка.

На правом притоке — Табане — находится село Улень.

Притоки 
 9 км: Иней лв
 11 км: Хара лв
 16 км: Табан пр
 23 км: Куясы лв
 28 км: Малый Улень пр
 34 км: Алоколунг (Коскобальцы) лв
 45 км: Чиспас (Чешбаш) лв

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Чулым от г. Ачинск до водомерного поста села Зырянское, речной подбассейн реки — Чулым. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Республики Хакасия: [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Красноярск: Поликор, 2008. Т. 2: [О — Я]. 320 с.: илл. С. 79. ISBN 978-5-91502-008-4. — С. 208.

Бассейн Белого Июса
Реки Сорска